Beecke ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Beecke (1877–1954), elsässischer Maler und Grafiker
 Ignaz von Beecke (1733–1803), deutscher Komponist und Pianist der Klassik